Појам Палермо (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Палермо, град у Италији
 Палермо (Кунео), насеље у Италији у округу Кунео, региону Пијемонт
 Палермо (округ), округ у оквиру покрајине Сицилија у јужном Италији
 Палермо (Калифорнија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Палермо (Северна Дакота), град у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Палермо (Запопан), насеље у Мексику у савезној држави Халиско у општини Запопан
 ФК Палермо, фудбалски клуб из Палерма, Италија
 Мартин Палермо, аргентински фудбалер